

Geografia 
 Cardoso – frazione di Gallicano in provincia di Lucca, Toscana
 Cardoso – frazione di Stazzema in provincia di Lucca, Toscana
 Cardoso – comune brasiliano dello stato di San Paolo
 El Cardoso de la Sierra – comune spagnolo della Castiglia-La Mancia

Persone 
 Adrian Cardoso – modello messicano con cittadinanza spagnola
 Álvaro Cardoso – calciatore e allenatore di calcio portoghese
 Anderson Sebastião Cardoso – calciatore brasiliano
 André Cardoso – ciclista portoghese
 Anselmo Cardoso – ex calciatore portoghese
 Ângela Cardoso – cestista angolana
 Bruno Cardoso Gonçalves Santos, noto come Bruninho – calciatore brasiliano
 Bruno Cortez Cardoso – ex calciatore brasiliano
 Carlos Cardoso, propr. Carlos Alberto Lourenço Cardoso – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Carlos Alexandre Cardoso, meglio noto come Cardoso – calciatore brasiliano
 Christian Roberto Alves Cardoso, noto semplicemente come Christian – calciatore brasiliano,
 Daniel Cardoso – calciatore sudafricano
 Diego Cardoso – calciatore brasiliano
 Dulce Maria Cardoso – scrittrice portoghese
 Ebert Cardoso da Silva – calciatore brasiliano
 Elizeth Cardoso – cantante e attrice brasiliana
 Fernando Henrique Cardoso – politico brasiliano
 Genézia Izabel Cardoso – cestista brasiliana
 Gentil Cardoso – allenatore brasiliano
 Jaïrzinho Cardoso – giocatore di beach soccer francese di origine brasiliana
 João Cardoso – ex calciatore portoghese
 Johnny Cardoso, propr. João Lucas de Souza Cardoso – calciatore statunitense con cittadinanza brasiliana
 José Luis Cardoso – pilota motociclistico spagnolo
 Louise Cardoso – attrice brasiliana
 Lúcio Cardoso –  scrittore, drammaturgo, poeta e pittore brasiliano
 Luis Cardoso – ex calciatore argentino
 Luís Cardoso – scrittore est-timorese
 Manuel Cardoso – ciclista portoghese
 Nathan Cardoso – calciatore brasiliano
 Newton Cardoso – allenatore di calcio e calciatore brasiliano
 Nixon Darlanio Reis Cardoso, noto semplicemente come Nixon – calciatore brasiliano
 Procópio Cardoso – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Rodolfo Cardoso – calciatore e allenatore argentino
 Ruth Cardoso – antropologa brasiliana
 Wanderley Cardoso – cantante, attore e showman brasiliano

Pagine correlate 
 Cardozo